Канюк — група хижих птахів, які належать до різних родів.

Канюк — українське прізвище.

Відомі носії:
 Канюк Андрій Володимирович (* 1983) — український футболіст.
 Канюк Зиновія — буковинська народна письменниця.
 Канюк Сергій Іванович (Канюка) — український громадський діяч, письменник, педагог, публіцист.

Українські прізвища